Das Virginia Slims of Los Angeles 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Manhattan Beach im Los Angeles County. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 10. bis 16. August 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
1992